Die Communauté de communes Terres de Bresse ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 15. Dezember 2016 gegründet und umfasst 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Cuisery.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Saône, Seille, Sâne und
 Communauté de communes des Portes de la Bresse.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Sainte-Croix den Verband und schloss sich der Bresse Louhannaise Intercom’ an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Terres de Bresse
Gegründet 2016